Tomino 

ist eine französische Gemeinde auf der Insel Korsika
 Tomino 

ist der Nachname von
 Yoshiyuki Tomino, japanischer Regisseur und Filmproduzent

ist ein Lebensmittel:
 siehe Toma (Käse)